Кастельнуо́во-Скри́вия (, ) — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Алессандрия.

Население составляет 5564 человека (2008 г.), плотность населения — 123 чел./км². Занимает площадь 45 км². Почтовый индекс — 15053. Телефонный код — 0131.

Покровителем коммуны почитается святой , празднование 23 мая.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Пор-Сент-Мари, Франция
  Санта-Доменика-Талао, Италия

Администрация коммуны 
 Телефон: 0131 826125

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/